Луций Семпроний Атрацин (Lucius Sempronius Atratinus) e името на римските политици от патрициианския клон Атрацин на фамилията Семпронии:

 Луций Семпроний Атрацин, суфектконсул 444 пр.н.е., цензор 443 пр.н.е.
 Луций Семпроний Атрацин (авгур)
 Луций Семпроний Атрацин (баща), осиновил горния
 Луций Семпроний Атрацин (консул 34 пр.н.е.), суфектконсул
 Луций Семпроний Атрацин, юрист 1 век пр.н.е.